Voloder (Popovača), naselje u općini Popovača, Hrvatska
 Voloder (Bosanska Krupa, BiH), naselje u općini Bosanska Krupa, BiH